Царский мост — название мостов:

 Царский мост (Екатеринбург);
 Царским мостом могут по-русски называть Царев мост в Черногории;
 это же название может применяться и к .

Иногда также царскими мостами могут назвать различные мосты, построенные в дореволюционной «царской России»: например, такие эпитеты могут применяться к старым железнодорожным мостам в Красноярске и в Хабаровске.